

Aziende
 Necchi – azienda italiana di macchine per cucire

Persone
 Ambrogio Necchi (1860-1916) – imprenditore italiano
 Elda Cerchiari Necchi (1924-2019) – storica dell'arte e insegnante italiana
 Ludovico Necchi (1876-1930) – medico, religioso e accademico italiano
 Vittorio Necchi (1898-1975) – imprenditore italiano

Altro
 Dopolavoro Aziendale Vittorio Necchi o semplicemente Vittorio Necchi – squadra di calcio italiana con sede a Pavia
 Guido Necchi – personaggio della serie di film Amici miei
 Villa Necchi Campiglio – dimora storica di Milano